Декатлон:
 Десятиборье — легкоатлетическая дисциплина, включающая соревнования в 10 видах лёгкой атлетики.
 Decathlon — французская компания, специализирующаяся на торговле спортивными товарами.